Pai - progenitor
Liu Pai Lin - general aposentado pelo exército chinês, introdutores da medicina tradicional chinesa no Brasil
Páginas Amarelas - lista de assinantes do serviço de telefonia 

Desambiguação